Азат () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кусепского сельского округа. Код КАТО — 115647300.

География 
Село расположено на северо-востоке района, в 76 км на северо-восток от центра района села Зеренда, в 3 км на юго-запад от центра сельского округа села Оркен.

Близ села проходит Трансказахстанская железнодорожная магистраль. Имеется одноимённая станция.

Улицы 

 ул. Железнодорожная,
 ул. им. Азамата Сабирова,
 ул. Привокзальная,
 ул. Степная,
 ул. Центральная,
 ул. Школьная,
 ул. Элеваторная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Оркен в 3 км на северо-востоке,
 посёлок Алексеевка в 5 км на юге,
 село Обуховка в 15 км на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 731 человек (из них русских 29%, казахов 28%, немцев 24%).

В 1999 году население села составляло 652 человека (333 мужчины и 319 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 537 человек (282 мужчины и 255 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района